Вальслебен:

 Вальслебен — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Вальслебен — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.